Гибон има више значења:
 гибони
 Гибон (Минесота)
 Гибон (Небраска)
 Едвард Гибон, енглески историчар